Basel-Marathon steht für:
 Basel City Marathon, ein eingestellter Marathon, der in Basel 2005 und 2006 stattfand
 Basler Marathon-Tage, ein Marathon, der in Riehen bei Basel seit 1976 am letzten Oktoberwochenende stattfindet